Space Shanty — дебютный и единственный студийный альбом группы Кентерберийской сцены Khan.

Характеристика 
Музыка альбома — высококлассный космический джаз-прог-рок. Песни Хилледжа полны свежими идеями, музыка постоянно меняется и одновременно течет без всякого напряжения. Хотя значительная часть материала построена в песенном формате и содержит повторяющиеся музыкальные темы, группа часто уходит в протяжные инструментальные соло или завораживающий интерплей гитары и органа с доминированием космически-блюзовой гитары Хилледжа и искрометной игры на Хаммонд-органе Стюарта.

Признание 
Согласно опросу сайта Progarchives.com, по состоянию на март 2013 года альбом Space Shanty занимает 7 место в списке лучших альбомов Кентерберийской сцены.

Состав альбома 
Все песни написал Стив Хилледж, кроме указанного в скобках.

 «Space Shanty» — 9:01
 «Stranded» (включая «Effervescent Psycho Novelty No. 5») — 6:35
 «Mixed Up Man of the Mountains» (Ник Гринвуд/Стив Хилледж) — 7:15
 «Driving to Amsterdam» — 9:23
 «Stargazers» — 5:33
 «Hollow Stone» (включая «Escape of the Space Pilots») — 8:16

Бонус-треки, включенные в переиздание 2005 года 
  «Break the Chains» (Ник Гринвуд/Стив Хилледж) — 3:31
 «Mixed Up Man of the Mountains» (Первая версия) (Ник Гринвуд/Стив Хилледж) — 4:28

Состав музыкантов 
Группа
 Стив Хилледж — гитары, вокал
 Ник Гринвуд — бас-гитара, вокал
 Эрик Пичи — барабаны
 Дейв Стюарт — орган, клавишные, челеста, маримба

Примечания

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/album/space-shanty-mw0000099170
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=5964

Дебютные альбомы 1972 года
Альбомы Великобритании